Геку́ба (точнее Гека́ви, ) — в древнегреческой мифологии вторая жена царя Приама, по Гомеру — дочь фригийского царя Диманта (либо, по Еврипиду, дочь Киссея; либо дочь реки Сангария и Метопы).

Гекуба может также означать:
 Гекуба — трагедия древнегреческого драматурга Софокла
 Гекуба — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида
 Гекуба — трагедия древнеримского поэта Квинта Энния
 Гекуба — трагедия древнеримского поэта Луция Акция
 Гекуба — трагедия итальянского гуманиста, поэта, писателя, переводчика и искусствоведа 
 Гекуба — трагедия хорватского драматурга и поэта Марина Држича
 (108) Гекуба — большой астероид внешней части главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.
 Морфо Гекуба — бабочка из семейства Nymphalidae.